По́ртокарре́ро () — испанская фамилия.

 Портокарреро, Мельчор (1636—1705) — испанский военный и колониальный чиновник, вице-король Новой Испании (1686—1688) и Перу (1689—1705).
 Портокарреро, Рене (1912—1985) — кубинский художник.
 Портокарреро, Хоуп (1929—1991) — супруга никарагуанского президента Анастасио Сомосы Дебайле.
 Сомоса Портокарреро, Анастасио — сын Анастасио Сомосы Дебайле, командующий Национальной гвардией Никарагуа, политический эмигрант.